Вэн Оухун (; 9 июня 1908, Пекин, Империя Цин — 19 июня 1994, Пекин, КНР) — китайский , , , , исследователь пекинской оперы.

Детское имя — Вэн Линьшэн ().

Биография 
Родился 9 июня 1908 года в Пекине в семье работника казначейства, который также был поклонником пекинской оперы. Ещё в школьные годы сам увлёкся пекинской оперой и как пяою выступал на сцене. Дядя мальчика, Лян Хуэйтин (), был известным исполнителем ролей хуалянь.

Окончил . После создания в 1930 году Китайского колледжа драмы () поступил в него педагогом на неполный день; с 1934 года — сценарист и режиссёр в колледже; с 1935 года — председатель комиссии по улучшению оперы.

С 1949 года до выхода на пенсию в 1974 году работал сценаристом Китайского театра пекинской оперы.

Творчество 
За свою творческую карьеру написал, адаптировал, составил и переписал более ста опер, наиболее известные из которых «», «Цзян Сян Хэ» (), «Повествование о разбойниках» (), «Переполох в Небесных чертогах» (), «Ли Куй навещает мать» () и «».

Примечания 

 Источники

Пекинская опера